Lamberts ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Lamberts-Paulsen (1895–1928), deutscher Schauspieler
 Kurt Lamberts (1911–1988), deutscher Elektroingenieur 
 Leonhard Joseph von Lamberts zu Cortenbach (1686–1764), Bürgermeister von Aachen
 Philippe Lamberts (* 1963), belgischer Politiker

Lamberts steht für:
 Glashütte Lamberts, 1934 von Josef Lamberts in Waldsassen (Oberpfalz) eröffnet
 Glasfabrik Lamberts, Wunsiedel
Siehe auch:
 Lamberts Bay (Afrikaans: Lambertsbaai), Stadt in der Gemeinde Cederberg, Distrikt Westküste, Provinz Westkap in Südafrika
 Lamberts Peak, Berg im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Lambert
 Lambertz
 Lamberz
 Lambers